Золотая Поляна — название населённых пунктов:

Россия 
 Золотая Поляна — посёлок в Глазуновском районе Орловской области.
 Золотая Поляна — село в Сасовском районе Рязанской области.

Украина 
 Золотая Поляна — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Золотая Поляна — село в Пологовском районе Запорожской области.